

Cinema 
Psy – film del 1981 diretto da Philippe de Broca
Psy – film del 1989 diretto da Dmitrii Svetozarov
Psy – film del 1992 diretto da Władysław Pasikowski

Codici 
 PSY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Stanley (Isole Falkland)
 psy – codice ISO 639-3 della lingua piscataway

Musica 
 Psy – rapper sudcoreano
 Psy – album dei Guru Guru del 2008